Епи́скоп Ио́сиф (в миру Иоа́нн Золоту́хин; род. 20 января 1920) — архиерей Русской Древлеправославной церкви, с 23 декабря 2010 года — управляющий Белорусской епархией.

Биография 
Родился 20 января 1920 года. Служил священником в г. Льгове. 27 апреля 1996 года хиротонисан в епископа Курского. 6 декабря 1996 года решением Архиерейского собора Русской Древлеправославной церкви переведен на Уральскую кафедру.

23 декабря 2010 года решением Архиерейского Собора в связи с разделением Украинско-Белорусской епархии на две части, определено быть епископом Белорусским.
Собором 2011 года было принято решение о том что бы вл.Иосиф был отправлен в г.Донецк на покой по состоянию здоровья.

Семья 
Мать приняла иноческий постриг с именем Евгения и похоронена в Приморско-Ахтарском районе недалеко от Покровки.

Ссылки 
 Иосиф (Золотухин) Биография

Примечания 

Епископы Русской древлеправославной церкви
Белорусская епархия